Naselje u Srbiji:
 Savski venac, gradsko naselje u sastavu općine Savski venac, Grad Beograd

Općina u Srbiji:
 Savski venac (općina), gradska općina u sastavu Grada Beograda